„Together” – piosenka autorstwa Raya Hendersona, Buddy’ego G. DeSylva i Lewa Browna
 Together – album Tommy'ego Flanagana i Kenny'ego Barrona 
 „Together” – singel zespołu TVXQ
 „Together” – singel Sii
 „Together” – singel Ryana O’Shaughnessy’ego z 2018 r.